Osbaldeston (Lancashire), een dorp in het Engelse graafschap Lancashire

Personen 
 Edward Osbaldeston (ca. 1560-1594), Engels katholiek martelaar
 George Osbaldeston (1786-1866), Engels politicus en sportman
 Herbert Osbaldeston Duncan (1862-1945), Engels wielrenner, sportjournalist en manager
 Nancy Osbaldeston (1989), Brits ballerina
 Richard Osbaldeston (1691-1764), Engels anglicaans bisschop